Флаг муниципального района «Бо́рзинский район» Забайкальского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 17 марта 2000 года решением Городского Собрания муниципального образования города Борзи и Борзинского района как флаг муниципального образования «Город Борзя и Борзинский район» и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 649. В связи с проведённой муниципальной реформой, 20 декабря 2005 года стал флагом муниципального района «Борзинский район».

Описание 
«Флаг муниципального района представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на две равные части: синюю и зелёную, с отходящим от древка чёрным равнобедренным треугольником, вершина которого совмещена с центром полотнища. На треугольнике изображена белая фигура журавля, поднявшего кверху клюв».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе современного герба муниципального района, прошедшего экспертизу в Государственном геральдическом Совете.

В основу герба муниципального района положена идея стилизованного изображения отличительных особенностей местности и географического расположения. Вилообразное деление щита подразумевает транспортные коммуникации района с сопредельными государствами: Россия, Китай, Монголия.

Изображение журавля отражает природу района, Даурский природоохранный заповедник.

Синий цвет в геральдике — символ чести, славы, преданности, истины, красоты, добродетели. Здесь это также водные ресурсы района: река Борзя, Торейские озёра.

Зелёный цвет символизирует природу района, сельское хозяйство, животноводство, растениеводство. Зелёный цвет также символ здоровья.

Чёрный цвет — добывающая промышленность, уголь, металлы. Чёрный цвет в геральдике символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность и вечность бытия.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, прочности, силы, великодушия. Жёлтый — цвет Забайкальского казачества.

Белый цвет (серебро) — символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира, сотрудничества.

Примечания 

Флаги с изображением журавля